Ginger Molloy (Gisborne, 25 de diciembre de 1937) es un expiloto neozelandés de motociclismo, que participó en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1963 hasta su muerte en 1971. Su mejor temporada fue en 1970 en el que acabó subcampeón del Mundo de 500cc por detrás de Giacomo Agostini y Frank Perris. También fue el primer piloto que consiguió una victoria en un Gran Premio para la marca española Bultaco en el Gran Premio del Úlster de Motociclismo de 1966 de 250cc.

Criado en Huntly, Molloy jugó al rugby con el equipo Huntly United, donde tenía por compañero al futuro campeón del mundo de motociclismo Hugh Anderson. Antes de viajar a Europa en 1963, Molloy representó a los colegiales de Nueva Zelanda en rugby league.

Resultados en el Campeonato del Mundo 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntuación desde 1969 en adelante:

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Nueva Zelanda
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de Bultaco